

Муравйово — присілок, Бабушкінський район, Вологодська область
 Муравйово — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область